Čitluk je lahko:  
 Čitluk, Kruševac (Srbija)
 Čitluk, Ljubovija (Srbija)
 Čitluk, Mali Zvornik (Srbija)
 Čitluk, Priboj (Srbija)
 Čitluk, Sjenica (Srbija)
 Čitluk, Sokobanja (Srbija)
 Čitluk, Bosna in Hercegovina (Bosna in Hercegovina)
 Čitluk, Posušje (Bosna in Hercegovina)
 Čitluk, Promina (Hrvaška)
 Čitluk, Sinj (Hrvaška)
 Lički Čitluk